400 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 10 grudnia.

Japończyk Daiya Seto zdobył swój trzeci z rzędu tytuł mistrza świata, uzyskawszy w finale czas 3:59,24. Srebrny medal wywalczył reprezentant Wielkiej Brytanii Max Litchfield, który pobił rekord swojego kraju (4:00,66). Brąz zdobył Dávid Verrasztó z Węgier (4:01,56).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:04 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:50 czasu lokalnego.

Przypisy 

M